Sportfreunde Siegen é uma agremiação alemã, fundada a 25 de julho de 1899, e sediada em Siegen, na Renânia do Norte-Vestfália. Disputa atualmente a NRW-Liga (V), a quinta divisão do futebol alemão.

História
O clube foi fundado em 1899 como departamento futebolístico da sociedade de ginástica Turn Verein Jahn von 1879 Siegen. A equipe se fundiu com o Sportverein 07 Siegen, em 1923, para formar o Sportfreunde Siegen von 1899 e.V.

A sociedade venceu títulos locais no início do século XX e alcançou sucessos em nível superior nos anos 1920, conquistando diversos títulos da Alemanha Meridional. Apesar do êxito, não chegou à primeira divisão quando o Terceiro Reich reorganizou o futebol alemão em dezesseis máximas divisões intituladas Gauligas, em 1933.

Em 1961, ganhou o acesso à 2.Oberliga West (II). Após o nascimento da Bundesliga, em 1963, o Siegen jogou um ano na Regionalliga West para depois ser rebaixado para a Amaterliga Westfalen. Na metade dos anos 1980 desceu até a Verbandsliga Westfalen-SW (IV), passando nove das onze temporadas sucessivas.

O Siegen, naquele momento, reagiu e voltou à terceira divisão, em 1997. Após duas temporadas concluídas no décimo-sexto lugar, incluído um rebaixamento no campo, em 2003, evitado somente graças à falência do SV Waldhof Mannheim e SSV Reutlingen 05, o clube obteve a promoção à 2. Bundesliga com um segundo lugar em 2006. Ficou, contudo, na décima-oitava posição no ano sucessivo, sendo novamente rebaixado. Em 2008, desceu novamente de categoria, dessa vez por motivos financeiros.

A sociedade possui também um departamento feminino, o qual já se sagrou seis vezes campeão da Alemanha entre 1987 e 1996.

Títulos
 Campeonato diletantístico alemão: 1955;
 Campeão Alemão feminino: 1987, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996;
 Campeão da Copa da Alemanha feminino: 1986, 1987, 1988, 1989, 1993;
 Vice-campeão da Nordrhein-Westfalen-Liga (V): 2011-2012;

Cronologia recente

Ligações externas
Site oficial
Guia do futebol alemão

 
Clubes de futebol fundados em 1899